ТЛН — многозначная аббревиатура:
 ТЛН — теребилка льна навесная
 Тлн — Таллин

См. также 
  — аббревиатура латиницей